Chania (stad); een stad en gemeente in Griekenland en in het gelijknamige periferie-district
Chania (periferie-district); een periferie-district en voormalig departement in Griekenland